Cowen Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cowen Hill (Maine)	
 Cowen Hill (New Hampshire)